Горинов — русская фамилия; имеет женскую форму Горинова.

Известные носители 
 Горинов, Александр Васильевич (1902—1975) — советский учёный, специалист в области железнодорожного транспорта; доктор технических наук, профессор.
 Горинов, Алексей Александрович (род. 1961) — российский политик, осужденный к лишению свободы за антивоенную позицию.
 Горинов, Никифор Алексеевич (1898—1974) —  советский военный деятель, кавалер ордена Ленина. 
 Горинов, Трофим Иосифович (1926—2004) — советский государственный и партийный деятель.

См. также 
 Горин
 Горинович